Сыроежино — название нескольких населённых пунктов:
 Сыроежино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Сыроежино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.